Джеймс Скотт «Джим» Икинс (; род. 24 мая 1946 года в Сакраменто, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, который играл в Американской баскетбольной ассоциации, отыгравший восемь из девяти сезонов её существования, к тому же ещё два сезона в Национальной баскетбольной ассоциации. Двукратный чемпион АБА в сезоне 1968/1969 годов в составе команды «Окленд Окс» и сезоне 1975/1976 годов в составе клуба «Нью-Йорк Нетс».

Ранние годы 
Джим Икинс родился 24 мая 1946 года в городе Сакраменто (штат Калифорния), там учился в средней школе Энсина, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Выпускники Средней школы Энсины
Баскетболисты США
Игроки «Окленд Окс»
Игроки «Вашингтон Кэпс»
Игроки «Вирджиния Сквайрз»
Игроки «Юта Старз»
Игроки «Нью-Йорк Нетс»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Милуоки Бакс»